«The Rivers of Belief» — композиция, написанная в 1991 году музыкальным проектом Enigma. Сингл стал последним четвёртым релизом, выпущенным с альбома MCMXC a.D..

Список композиций

Promotional/DJ CD Single (USA) 
 The Rivers of Belief [radio edit]

Promotional/DJ 3"CD Single (Япония) 
 The Rivers of Belief [radio edit]
 The Rivers of Belief [extended version]'

 3"CD Single (Япония) 
 The Rivers of Belief [radio edit] Knocking On Forbidden Doors The Rivers of Belief [extended version]'

Maxi-CD Single (Германия [Австрия]) 
 The Rivers of Belief [radio edit] (4:24)
 The Rivers of Belief [extended version] (7:49)
 Knocking On Forbidden Doors (3:46)

7" Single (Германия) 
 A:The Rivers of Belief [radio edit]
 B:Knocking On Forbidden Doors

Песни Enigma
Синглы 1991 года
Песни по алфавиту
Песни 1991 года
Песни, написанные Михаэлем Крету